Termin  ima više značenja.

 Alfa-muurolenska sintaza, enzim
 Gama-muurolenska sintaza, enzim
 Protokol iz Kjota